Irish Masters 2007 — пригласительный снукерный турнир, проходивший с 9 по 11 марта 2007 года в Килкенни (Ирландия). Один из немногих профессиональных турниров с 2000-го года, который не транслировался ни по ТВ, ни в интернете. Записи матчей турнира отсутствуют, существуют только небольшие любительские видео из зала. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Барри Хокинса со счётом 9:1. Для О'Салливана это была вторая победа на этом турнире подряд.

Результаты

Групповой раунд

Группа A 

 Джерард Грин 3:4 Майкл Джадж
 Джерард Грин 4:2 Джон Хиггинс	
 Джон Хиггинс 4:0 Майкл Джадж

Группа B 

 Фергал О’Брайен 4:2 Стивен Ли
 Нил Робертсон 4:1 Стивен Ли
 Нил Робертсон 1:4 Фергал О’Брайен

Группа С 

 Барри Хокинс 4:3 Дэвид Моррис	
 Джимми Уайт 2:4 Барри Хокинс 
 Дэвид Моррис 4:1 Джимми Уайт

Группа D 

 Мэттью Стивенс 2:4 Джо Делэни
 Джо Делэни 1:4 Джо Свэйл
 Джо Свэйл 4:2 Мэттью Стивенс

Плей-офф

Финал

Сенчури-брейки 

 147, 138, 134, 122 Ронни О'Салливан
 135 Джон Хиггинс
 131, 107, 104 Барри Хокинс
 109 Фергал О’Брайен
 103 Дэвид Моррис
 102 Джо Свэйл

Примечания 

Irish Masters
2007 год в снукере